Feodosia steht für:

 Feodossija, eine Stadt auf der Krim
 Feodosia (Unternehmen), ukrainisches Energieunternehmen (zur Krim gehörig)
 (1048) Feodosia, ein nach der Stadt Feodossija benannter Asteroid